Sędzia Joseph Dredd – bohater komiksowy i filmowy
 Sędzia Dredd – film z 1995 r.
 Dredd – film z 2012 r.

Zobacz też 
 Sędzia Dread
 Judge Dread